The Speed of the Old Long Bow — трибьют-альбом Джона Хартфорда на песни американского скрипача Эда Хейли, выпущенный в 1998 году.

Об альбоме 
The Speed of the Old Long Bow посвящён Пэт: Мисс Лоуренс Хейли.

Альбом записан на студии «Eleven-O-Three Studio» (Нашвилл, штат Теннесси) с 11 июня 1997 года по 1 декабря 1997 года.

Список композиций 
Песни Эда Хейли (John Hartford Music, BMI), за исключением песен «Dunbar» и «Lost Indian» (Ed Haley/Happy Valley Music, BMI.)

Сторона один

Сторона два

Участники записи 
 Джон Хартфорд — скрипка, вокал
 Боб Карлин — банджо
 Майк Комптон — мандолина
 Роберт Гейтли — струнная бас-гитара
 Даррен Винсент — гитара, ударные инструменты

Производство 
 Продюсер — Боб Карлин
 Mixed (работа со звукозаписью) — Уэс Лашот и Боб Карлин (место проведения — Дурхам, Северная Каролина)
 Фотография обложки — Олан Миллс
 Арт-дирекция — Джон Хартфорд и Луанс Прайс Ховард
 Примечания — Джон Хартфорд с указаниями Боба Карлина и Брэндона Кирка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джона Хартфорда

Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы 1998 года